Atilano Muradas (Araguari, 24 de outubro de 1963) é um escritor, jornalista, cantor e compositor de música gospel e também MPB.

Conhecido no meio evangélico por defender a inclusão de ritmos musicais brasileiros nos cultos protestantes, Atilano Muradas foi, durante anos, integrante da escola de samba Jesus Bom à Beça, de Curitiba, sendo seu intérprete e compositor desde a fundação da escola, em 1997, até o ano de 2005, quando se mudou para os Estados Unidos.

Atilano Muradas atua tanto no meio gospel quanto no meio não-evangélico como músico profissional, e já gravou 11 CDs próprios e publicou 5 livros. Em 2004, com, o livro "A Música Dentro e Fora da Igreja", de 2003,  ganhou o Prêmio Areté (antigo ABEC), em 2004, na categoria Literatura Cristã Nacional.

Atilano Muradas participou como colaborador da Editora Hagnos na confecção de 12 mil notas para a Bíblia Brasileira de Estudos (BBE), lançada em 2016. Atilano também é o compositor de todas as músicas do CD/DVD infantil sobre a vida de Davi lançado pelo ministério Diante do Trono e que são cantadas pela cantora Ana Paula Valadão.

Atilano Muradas morou por sete anos nos Estados Unidos, juntamente com sua esposa Isildinha Muradas, onde desenvolveu carreira como jornalista, cantor e compositor, escritor e conferencista internacional.

Em março de 2012 voltou ao Brasil, passando a residir em Belo Horizonte, congregando na Igreja Batista da Lagoinha.

Foi editor-chefe do Jornal Atos Hoje, periódico da Igreja Batista da Lagoinha, de 2013 a 2015.

Foi editor-chefe do Jornal GetNews, periódico da Igreja Batista Getsêmani, de 2015 a 2017.

Desde 2004, Atilano Muradas é articulista da Revista Comunhão, de Vitória, ES.

Em 2018, compôs todas as letras e músicas do musical "1968 - O ano que não terminou", que canta a biografia da palestrante e pastora Helena Tannure.

Atualmente, reside em Taubaté, SP, de onde sai para realizar apresentações musicais e palestras nas áreas de música, relacionamento familiar, missões e comunicação.

Família 
Sua esposa, Isildinha Muradas, é odontopediatra, pedagoga e palestrante.

Seu filho, Atilano Júnior, é também cantor, compositor e instrumentista.

Seu filho, Asaph Muradas, é cantor e instrumentista.

Obra

Discografia 
Minha Geração (1995)
Brasileiros (1997)
Carta aos levitas (1999)
Missões (2002)
O Brasil precisa de Deus (2002)
Canto Brasileiro (2003)
Trampolim (2004)
Poesia e Violão (2008)
Eternidade (2014)

Livros 
Tocar violão é fácil", Editora Betânia (1993)
Decolando nas asas do louvor", Editora Vida (1999)
 "A música dentro e fora da Igreja", Editora Vida (2003)
 "Conta as bênçãos, Editora Muradas (2014)

Ligações externas
Site oficial de Atilano Muradas
 Bate-papo com Atilano Muradas e Atilano Júnior, pai e filho

Intérpretes de samba-enredo
Compositores de Minas Gerais
Cantores de Minas Gerais
Compositores de samba-enredo
Carnaval de Curitiba
Naturais de Araguari
Cantores de música cristã contemporânea do Brasil